Бранк — вождь кельтського племені аллоброгів у 220—210 роках до н. е. Був прихильником Ганнібала Барки.

Життєпис 
Стосовно відомостей щодо правління Бранка у 220 роки до н. е. майже немає відомостей. У 216—218 роках до н. е. загострилася боротьба Бранка та старійшин з молодшими представниками знаті аллоброгів. Внаслідок цього у 218 році до н. е. Бранка було відсторонено від влади. У цих умовах Бранк довідався про прихід до Родану (сучасна річка Рона) армії Ганнібала Барки. Бранк з'явився в його військовому табору, запропонувавши свою допомогу в обмін на відновлення своєї влади над племенем.

Ганнібал швидко виконав домовленості, розбив супротивників Бранка й відновив його на посаді головного вождя аллоброгів. після цього Бранк надав карфагенянам харчі, теплий одяг, зброю, провідників у Альпах. Бранк із військовим загоном прикривав тили карфагенської армії у горах. Після того, як Ганнібал дійшов до перевалів, що вели до північної Італії, Бранк повернувся до себе. Подальша його доля невідома.

Джерела 
 Тит Лівій, Ab Urbe Condita Libri, pp. 19-21 
      

Правителі кельтів